Toupane ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Toupane (* 1992), französischer Basketballspieler
 Jean-Aimé Toupane (* 1958), senegalesisch-französischer Basketballspieler und -trainer